Нейже Діас була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Тіна Шоєр-Ларсен.

Аранча Санчес виграла титул, перемігши у фіналі Гелен Келесі з рахунком 6–2, 5–7, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Гелен Келесі (фінал)
  Аранча Санчес (переможниця)
  Яна Новотна (півфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
  Юдіт Візнер (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Нейже Діас (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Одиночний розряд